Björke kan syfta på:

Björke, Gävle kommun – en tätort i Gävle kommun
Norra Björke – en småort i Trollhättans kommun
Björke socken – en socken i Gotlands norra härad
 Björke landskommun – en tidigare kommun i Gotlands län
Björke församling – en församling i Visby stift
 Björke kyrka – en kyrkobyggnad i Björke församling
 Björke distrikt – ett distrikt i Gotlands kommun
Södra Björke församling – en församling i Skara stift
Norra Björke församling – en tidigare församling i Skara stift
Björke (Lundsbergs Skola) – ett elevhem på Lundsbergs Skola
En isolerad samling björkar.